Eraković ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Eraković (* 1988), neuseeländische Tennisspielerin
 Strahinja Eraković (* 2001), serbischer Fußballspieler